Пиргандж (, ) — многозначный термин.

 Пиргандж (подокруг, Рангпур) — подокруг на севере Бангладеш, в составе округа Рангпур.
 Пиргандж (город, Рангпур) — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга в составе округа Рангпур.
 Пиргандж (подокруг, Тхакургаон) — подокруг на севере Бангладеш, в составе округа Тхакургаон.
 Пиргандж (город, Тхакургаон) — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга в составе округа Тхакургаон.